A Taça de Cabo Verde de 2018 foi 6ª edição da Taça de Cabo Verde, competição sob alçada da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. O próximo edição foi disputado em 2018.

Foi o próximo edição em seis anos, o anterior foi disputado em 2012, o temporada foi cancelado após 2013 até 2017 por dificuldades menores.

Foi o primeiro tempo com sistema mata-mata e três zonas e primeira etapa..

O Sporting da Praia sagrando-se campeão da Taça pela único vez. Sporting da Praia qualificiado em Super Taça de Cabo Verde de 2018, o terceiro e primeiro e único os venceador da taça.

Clubes de Santiago Norte não participado, nemhum uma temporada de taça regional foi disputado.

Clubes
 Sport Sal Rei Club, venceador de Taça da Boa Vista
 SC Morabeza, venceador de Taça da Brava
 Académica do Fogo, venceador de Taça do Fogo
 Clube Desportivo Onze Unidos, venceador de Taça do Maio
 Sporting Clube da Praia, venceador de Taça de Santiago Sul
 Rosariense Clube, venceador de Taça de Santo Antão Norte
 Académica do Porto Novo, venceador de Taça de Santo Antão Sul
 Sport Clube Santa Marina, vencedor de Taça Dja d'Sal
 FC Ultramarina, vencedor de Taça de São Nicolau
 Batuque Futebol Clube, vencedor de Taça de São Vicente

Rodada qualificado

Zona Norte
O sorteio desta eliminatória realizou-se a 26 de maio de 2018.

Zona Central
O sorteio desta eliminatória realizou-se a 27 de maio de 2018.

Zona Sul
O sorteio desta eliminatória realizou-se a 27 de maio de 2018.

1a Etapa
O sorteio desta eliminatória realizou-se a 1 de junho de 2018 com uma jogo. Batuque, Santa Maria e Morabeza direitamente qualficado ver semifinais.

Etapa final
Todos o jogos disputado em Estádio da Várzea em Praia de ilha de Santaigo.

Semifinais
O sorteio desta eliminatória realizou-se a 6 e 7 de junho de 2018.

Final

Campeão

Fontes 
  

Taça de Cabo Verde
Futebol de 2018 em Cabo Verde